Стальна́я — топоним и фамилия:

 Стальная — река в Крыму.
 Стальная — железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги.
 Стальная, Анастасия Викторовна (род. 1998) — российская волейболистка.

См. также 
 Стальное
Стальское
 Сулейман Стальский